Schenker steht für:

 Schenker, derjenige, der eine Schenkung vornimmt
 Schenker AG, deutscher Logistikkonzern
 Schenker Storen, Schweizer Bauelementehersteller

Schenker ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Schenker (* 1939), römisch-katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Andrea Schenker-Wicki (* 1959), Schweizer Wirtschaftswissenschaftlerin
 Anke Schenker (* 1963), deutsche Sängerin
 Barbara Schenker, deutsche Musikerin
 Bianca Schenker (* 1974), deutsche Leichtathletin in der Disziplin Gehen
 Daniel Schenker (* 1963), Schweizer Jazz-Trompeter und Flügelhornist
 Erwin Schenker (1892–1964), Schweizer Architekt
 Felix Schenker (* 1962), Schweizer Kulturjournalist, Publizist und Soziologe
 Friedrich Schenker (1942–2013), deutscher Komponist und Posaunist
 Fritz A. Schenker (1900–1971), Schweizer Ingenieur, Chemiker und Unternehmer
 Gerd Schenker (* 1948), deutscher Schlagzeuger
 Gottfried Schenker (1842–1901), Schweizer Unternehmer
 Hans Schenker (* 1952), Schweizer Schauspieler und Autor
 Heinrich Schenker (1868–1935), österreichischer Musiktheoretiker
 Jacques Matthias Schenker (1854–1927), Schweizer Maler
 Karl Schenker (1886–1954), deutsch-britischer Fotograf, Illustrator und Zeichner
 Katja Schenker (* 1968), Schweizer Performancekünstlerin
 Kurt Schenker (1896–1980), Schweizer Jurist, Direktor von Radio Bern, Schöpfer des Schweizer Schulfunks und Gründer der Radiozeitung 
 Lukas Schenker (* 1937), Schweizer Benediktiner und Historiker
 Michael Schenker (* 1955), deutscher Rockgitarrist
 Nele Schenker (* 1990), deutsche Moderatorin und TV-Redakteurin
 Niklas Schenker (* 1993), deutscher Politiker (Die Linke), MdA
 Paul Schenker (1904–1966), Schweizer Chemiker und Entomologe
 Peter Schenker (1836–1909), Schweizer Ingenieur
 Robert Schenker (* 1942), Schweizer Bankmanager und Unternehmensberater
 Rolf E. Schenker (1927–2022), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Rudolf Schenker (* 1948), deutscher Rockgitarrist und Songschreiber
 Saskia Schenker (* 1979), Schweizer Politikerin (FDP)
 Silvia Schenker (* 1954), Schweizer Politikerin (SP)
 Walter Schenker (1943–2018), Schweizer Schriftsteller
 Wendy Schenker, US-amerikanische Schauspielerin
 Wilhelm Schenker (1866/1867–1939), Schweizer Pfarrer
 Zoltán Schenker (1880–1966), ungarischer Fechter